Veikkausliiga 2002 – 13 sezon Veikkausliigi, najwyższej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej w Finlandii.

1. runda

2. runda

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa

Król strzelców 
18 goli – Mika Kottila (HJK Helsinki)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

2002 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii
2002 w Finlandii